Джанджэро (ямма, ем) — народ группы кушитов в междуречье рек Гибе и Омо в Юго-Западной Эфиопии. Часть народа была переселена в западные районы города Джиммы, где они образуют обычно обособленные поселения. Некоторые историки 19 в. предписывали кушитам достижения многих других древних цивилизаций.(Jefferson 1869: 594). Численность — несколько тысяч человек.

Язык 
Народ говорит на языке джанджэро, западнокушитской группы кушитской семьи. Два главных элемента в уникальном эфиопском богатом этническо-культурном наследии - это народы, разговаривающие на кушитских языках, которые традиционно обосновались в низменностях, и люди говорящие на семитских языках, обосновавшиеся в горных местностях, которые произошли от слияния местных кушитов и арабов с юга, иммигранты в первом тысячелетие н.э (Lewis 1976: 7).

История 
Американский историк Джон Болдвин сформулировал концепцию в соответствии которой кушиты в древности имели высокую цивилизацию (Jefferson 1869: 323). До конца XIX века народ джанджэро образовывали независимое княжество, во главе которого был правитель, которого выбирали из рода Мва; также правитель выполнял достаточно важные религиозные функции.

Традиционные занятия 
Одно из основных занятий джанджэров-пашенное земледелие. Они выращивали такие виды растений, как ячмень, маис, сорго, бананы-энсет, кофе, овощи. Использовали быков в качестве тягловой силы.
Самые распространенные ремесла- кузнечное дело, гончарство, ткачество. Представители данных профессий раньше являлись презираемыми и выполняли также работы, считавшиеся нечистыми — рытье могил и т. п.

Семья 
Брак в основном моногамный, но в прошлом мужчины знатных родов могли иметь от 2 до 8 жен.

Одежда и жилище 
Характерная одежда для джанджэров плащ-шамма. В холодную погоду поверх шаммы надевают бурнусы, сваленные из чёрной шерсти. Самый праздничный цвет в Эфиопии — белый. Жилище общеэфиопского типа — круглая хижина, называемая тукуль-коническая крыша, покрытая толстым слоем высушенной травы или соломы. Обстановка в доме довольна простая. Печей в домах нет, внутри помещения находится открытый очаг.

Традиционные верования 
Тотемизм — вера в высшее существо в образе крокодила, которому на берегу реки Гибе в прошлом ежемесячно приносили человеческие жертвы. Большинство джанджэров христиане-монофиситы.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия для детей. Т. 13. Страны. Народы. Цивилизации/Глав. ред. М. Д. Аксёнова. — М.: Аванта+,1999. — 704 с.: ил.
 Jefferson A.S. [Rev.:] Pre-historic Nations: Or, Enquiries Concerning Some of the Great Peoples and Civilisations of Antiquity, and Their Probable Relation to a Still Older Civilisation of the Ethiopians or Cushites of Arabia. By John D. Baldwin, A.M. N.Y. : Harper and Brothers. // Anthropological Review, Vol. 7, No. 26 (Jul., 1869), pp. 323–330.
 Jefferson A.S. Baldwin on historic anthropology. // The North American Review, Vol. 109, No. 225 (Oct., 1869), pp. 594–596.
 Lewis I.M. The Peoples and Cultures of Ethiopia [and Discussion] // Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, Vol. 194, No. 1114, A Discussion on Human Adaptability in Ethiopia (Aug. 27, 1976), pp. 7–16.

Народы Эфиопии
Народы Северо-Восточной Африки
Омотские народы